Chmielówka ist ein polnischer Ortsname:

 Chmielówka (Wilczęta) im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Hopfenbruch, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Chmielówka (Biskupiec) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938:  Chmielowken, 1938 bis 1945 Neumoithienen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Chmielówka (Suchowola) im Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien
 Stara Chmielówka (Bakałarzewo) im Powiat Suwalski, Woiwodschaft Podlachien
 Chmieliwka  (Beresne) () in der Oblast Riwne in der Ukraine
 Chmieliwka  (Wolodymyr) () in der Oblast Wolyn in der Ukraine
 Chmieliwka  (Terebowlja) () in der Oblast Ternopil in der Ukraine

Siehe auch:
 Chmielowska